Idlewild kan syfta på:

Idlewild (musikgrupp) – ett skotskt indieband, bildat 1995 i Edinburgh
Idlewild Airport – byggprojektets namn, och senare inofficiell benämning på, New York International Airport, Anderson Field i USA mellan 1948 och 1963, då omdöpt till John F. Kennedy International Airport.
Idlewild South – andra studioalbum av The Allman Brothers Bands
Idlewild (musikalbum av Outkast) – ett musikalbum av Outkast
Idlewild (musikalbum av Everything but the Girl) – ett musikalbum av Everything but the Girl